Veinticinco de Mayo (25 de Mayo) (hiszp. „25 maja”) – święto narodowe Argentyny upamiętniające koniec rewolucji majowej i ustanowienie pierwszej junty (1810)
 „Veinticinco de Mayo” – argentyński krążownik pancernopokładowy, w służbie od 1891
 „Veinticinco de Mayo” – argentyński krążownik typu Veinticinco de Mayo, w służbie w latach 1931–1961
 „Veinticinco de Mayo” – argentyński lotniskowiec typu Colossus, zwodowany w 1945 jako , w służbie w latach 1969–1997

Miejscowości:
 25 de Mayo (Buenos Aires)
 25 de Mayo (Misiones)
 25 de Mayo (Urugwaj)